Vent (meteorologia)
 Vent solar
 Vent (música)
 Vents (mitologia)